

Лучик — річка в Удмуртії, ліва притока Лози
 Лучик — річка у Ленінградській області, притока озера Отрадне
 Лучик — присілок, Ігринський район, Удмуртія

 Лучик Алла Анатоліївна (* 1959) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.

Див. також 
 Лучиквай